Бомет — топоним в Кении.

 Бомет — город в провинции Рифт-Валли.
 Бомет (округ) — город в провинции Рифт-Валли.